Kolga kan syfta på:

 Kolga (mytologi) – en av jätten Ägirs och gudinnan Rans döttrar i nordisk mytologi
 Kolga (1873) – en ångslup
 Kolga (1891)  – ett lastångfartyg byggt i Gävle
 Kolga – ett släkte sjögurkor, se Kolga hyalina
 191 Kolga – en asteroid upptäckt 1878

Geografi

Estland 

 Kolgaküla, ort, Harju län, Kuusalu vald, 
 Kolga, Estland, ort, Harju län, Kuusalu vald, 
 Kolga – ett gods i orten Kolga, se Kolk,

Ryssland 

 Kolga (å), Tomsk oblast,

Sverige
 Kolgahuset – ett höghus i kvarteret Kolga i Malmö,

Se även
 Norasuma kolga – en fjärilsart i släktet Norasuma